144 км — остановочный пункт Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги у деревни Корытово Можайского городского округа Московской области.

Общие сведения 
Основана в 1994 году после собрания подписей В.В.Бирюковым, до 2000 года о.п. был без платформ. После, были установлены платформы, а позже был оборудован весь остановочный пункт.

Имеет 2 высокие боковых платформы на 12 вагонов. На каждой из платформ установлено по 2 закрытых остановки.
  
Названа по расстоянию от Белорусского вокзала.

Прямого сообщения с Москвой нет, только с пересадкой в Бородино или Можайске. До 18 мая 2015 года также работали прямые электропоезда от/до Москвы. Из-за небольшого потока пассажиров, на станции кассы отсутствуют.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Можайского городского округа